Niemcy:
 Kirchen – dzielnica Ehingen (Donau)
 Kirchen (Sieg) – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Kirchen (Sieg) – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen

Osoby:
 Erny Kirchen – luksemburski kolarz
 Kim Kirchen – luksemburski kolarz

Zobacz też:
 Efringen-Kirchen